Paradrina danieli är en fjärilsart som beskrevs av Charles E. Rungs 1950. Paradrina danieli ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
danieli